

Musique 

 Instrumentation, dispositif, effectif, nature et répartition des instruments de musique dans un ensemble, notamment ceux de l'orchestre.

Industrie 

 Instrumentation, technique de mise en œuvre d'appareils de mesures, d'actionneurs, de capteurs, de régulateurs, en vue d'avoir le contrôle sur un procédé grâce à un système de contrôle/commande capable de renseigner un système d'acquisition de données.

Informatique 

 Instrumentation du code source, opération consistant à ajouter des instructions machine supplémentaires à un programme informatique sans nécessiter la modification du code source original. Les buts recherchés sont très proches de l'instrumentation dans les sciences.